Franciszek Grabowski (1750–1836) – senator-wojewoda Królestwa Polskiego, działacz polityczny, radca Rady Stanu Księstwa Warszawskiego
 Franciszek Grabowski (1893-?) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego